Cleòmenes I, rei agida d'Esparta (519-490 aC).
 Cleòmenes II, rei agida d'Esparta (370-309 aC).
 Cleòmenes III,  rei agida d'Esparta (236-222 aC)
 Cleòmenes (general), general espartà (s. V aC).
 Cleòmenes (regent), regent d'Esparta en nom d'Agesípolis III el 219 aC
 Cleòmenes de Naucratis, governador o nomarca d'Egipte 331-322 aC
 Cleòmenes de Rhegion, poeta ditiràmbic grec (s. V aC).
 Cleòmenes (filòsof), filòsof cínic grec 
 Cleòmenes (escriptor), escriptor grec
 Cleòmenes (metge), metge grec (s. I).
 Cleòmenes (escultor), escultor grec (s. IVaC/s. IIaC?).
 Cleòmenes el jove, escultor grec (s. III-II aC).